Justinianòpolis (Epir)
 Justinianòpolis (Àfrica)
 Justinianòpolis (Armènia Sofene), abans Martiriòpolis, actualment Mayyafariquin